Nová Polianka (okres Svidník), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov, en maakt deel uit van het district Svidník
 Nová Polianka (Vysoké Tatry), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov, en maakt deel uit van het district Poprad